A Sztrela  (oroszul: Стрела, magyar jelentése: nyíl) az alábbiakra utalhat:

Sztrela, a világ második, sorozatban gyártott számítógépe,
Sztrela, orosz hordozórakéta.
Krasznaja Sztrela (Vörös Nyíl) éjszakai expresszvonat Szentpétervár és Moszkva között.
Sztrela légvédelmirakéta-rendszerek
9K31 Sztrela–1 kis hatómagasságú önjáró légvédelmirakéta-rendszer
9K32 Sztrela–2 kis hatómagasságú hordozható légvédelmirakéta-rendszer
9K34 Sztrela–3 kis hatómagasságú hordozható légvédelmirakéta-rendszer
ZiF–5 Sztrela szovjet-orosz csónakmotor
Sztrela, szovjet, majd orosz távközlési műhold